(ordre alphabétique des prénoms)

 Eiji Wentz (1985-), acteur et mannequin japonais ;
 Pete Wentz (1979-), bassiste et chanteur américain ;
 Siegfried Wentz (1960-), athlète allemand ;

patronymes composés
 Ashlee Simpson Wentz (1984-), chanteuse et actrice américaine ;
 Walter Evans-Wentz (1878-1965), anthropologue et écrivain américain.